Siemens A57 — стільниковий телефон фірми Siemens.

A